Beaucamps kan syfta på:

 Beaucamps-Ligny, fransk kommun i departementet Nord
 Beaucamps-le-Jeune, fransk kommun i departementet Somme
 Beaucamps-le-Vieux, fransk kommun i departementet Somme